Cherry Ripe steht für:

 Cherry Ripe (Film), britischer Stummfilm (1921)
 Cherry Ripe (Lied), englisches Volkslied
 Cherry Ripe (Schokolade), Schokoladenriegel von Cadbury Australia